Бесконачни воз () америчка је анимирана антологијска телевизијска серија аутора Овена Вилсона, који је претходно радио на серији -{Regular Show}-, за -{Cartoon Network}- и -{HBO Max}-.

Преглед серије 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="2" rowspan="2"| Сезона
! rowspan="2"| Епизоде
! colspan="2"| Емитовање
! colspan="2"| Емитовање у Србији
|-
! Премијера
! Финале
! Премијера
! Финале
|-
| style="background:#534DA1; color:#100; text-align:center;" width="5px" |
| 1.
| 10
| 
| 
| colspan="2" | 
|-
| style="background:#9A9A75; color:#100; text-align:center;" width="5px" |
| 2.
| 10
| 
| 
| colspan="2" |
|-
| style="background:#8FCFDF; color:#100; text-align:center;" width="5px" |
| 3.
| 10
| 
| 
| colspan="2" |
|-
| style="background:#FF6748"; color:#100; text-align:center;" width="5px" |
| 4.
| 10
| colspan="2" | 
| colspan="2" |
|}

1. сезона (2019)

Референце 

Спискови епизода ТВ серија
Спискови епизода научнофантастичних ТВ серија